Dlab ist der Familienname folgender Personen: